Різьба, різь — елемент різьбового з'єднання.
 Різьба — один з найдавніших і найпоширеніших видів декоративного мистецтва, спосіб художньої обробки дерева, каменю, кістки, гіпсу, теракоти, лаку та ін. шляхом вирізання.

Див. також 
 Карвінг